Canape steht für:
 CANape, eine Entwicklungssoftware für die Steuergeräte-Kalibrierung

Canape ist der Familienname von:
 Jean-François Canape (1945–2012), französischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Canapé
 Kanapee